Киргизия на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена двумя спортсменами в одном виде спорта.

Результаты соревнований

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Лыжные гонки 

 Женщины
 Спринт

Ссылки 
 Результаты  
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Киргизии в 2010 году